Il singolare del torneo di tennis Seoul Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jim Grabb che ha battuto in finale Andre Agassi 1-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Ramesh Krishnan (primo turno)
 Jim Grabb (campione)
 Jaime Yzaga (secondo turno)
 Richard Matuszewski ''(primo turno)

<li> Jean-Philippe Fleurian (semifinali)
<li> Ben Testerman (semifinali)
<li> Michiel Schapers (quarti di finale)
<li> Andre Agassi (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

Seoul Open 1987